Longsheng bezeichnet:

 Longsheng (龙胜各族自治县), einen autonomen Kreis der Stadt Guilin im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Longsheng (Liangping) (龙胜乡), Gemeinde im Kreis Liangping in der chinesischen Stadt Chongqing
 Longsheng (Kaiping) (龙胜镇), Großgemeinde der Stadt Kaiping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Longsheng (Longsheng) (龙胜镇), Großgemeinde im gleichnamigen autonomen Kreis im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi